Hervalense – abitanti di Herval d'Oeste
Hervalense – abitanti di Herval
Hervalense – abitanti di Santa Maria do Herval
Hervalense – abitanti di São José do Herval